Плавуны́ () — род зубатых китов из семейства клюворыловых. Включает три современных вида: северный плавун (Berardius bairdii), южный плавун (Berardius arnuxii) и малый плавун (Berardius minimus), а также вымершего Berardius kobayashii.

История изучения 
Южного плавуна впервые описал Жорж Луи Дювернуа в 1851 году. Он дал название рода по фамилии французского адмирала Огюста Берара (), который был капитаном корвета, доставившего череп плавуна до Франции. Вид был назван в честь врача Мориса Арну (), нашедшего этот череп на побережье Южного острова Новой Зеландии. 

Северный плавун был описан Леонардом Штейнегером в 1883 году по черепу с 4 зубами, найденному им на острове Беринга. Этот вид был им назван в честь американского натуралиста Спенсера Фуллертона Бэрда. 

В 2019 году Т. Ямада и коллеги описали новый вид, названный малым плавуном, выбрав в качестве голотипа образец взрослого самца NSMT-M35131, представленный черепом, нижней челюстью и почти полным посткраниальным скелетом. Кроме того, были взяты образцы тканей NSMT-M35131. 

В 1989 году К. Такахаси и коллеги описали из отложений миоценовой формации Цуруши (остров Садо, префектура Ниигата, Япония) возрастом в 12,3—11,5 млн лет череп, который они определили как принадлежащий Berardius sp. В 2021 году А. Каватани и Н. Коно отнесли этот череп к новому виду небольших плавунов, названному ими Berardius kobayashii (в честь доктора Ивао Кобаяси).

Описание 
Виды плавунов сложно отличить, когда они находятся в своей естественной среде обитания, единственное явное различие между северным и южным плавуном — это их ареал. Хотя ареал малого плавуна пересекается с ареалом северного плавуна, взрослые особи данного вида отличаются значительно меньшими размерами — до 6,9 м в длину. Длина южных плавунов не превосходит 12 м, северных — может достигать 12—13 м. Масса может достигать 14 тонн. Таким образом, плавуны — самые крупные представители семейства клюворылых китов.

Отличительной чертой является длинный клюв. Нижняя челюсть длиннее верхней. Окраска равномерная, от светло-серой до почти чёрной. Плавники небольшие, скруглённые. Половой диморфизм выражен слабо, самки несколько крупнее самцов.

С возрастом на теле плавунов остаются многочисленные белые шрамы.

<center>'Сравнение средних размеров человека и видов плавунов</center>

 Распространение 
Области обитания южного и северного плавунов не пересекаются. Северные плавуны встречаются в северной части Тихого океана, в Японском и южной части Охотского моря. Также они были обнаружены от Берингова моря до Калифорнийского полуострова и до южных островов Японии. Численность популяции оценивается в 30 000 китов.

Малый плавун обитает в Японском и Охотском морях и, таким образом, пересекается с северным плавуном.

Южные плавуны обитают в водах Южного океана. Они встречаются у берегов Новой Зеландии, Аргентины, а также у Южной Георгии и Южной Африки. Самая северная граница, где они были зарегистрированы — 34 градуса южной широты.

 Поведение 
Жизнь плавунов изучена мало. Обычно они передвигаются в группах численностью от 3 до 10, а в редких случаях — до 50 особей. Интересным фактом является то, что 2/3 добытых китобоями плавунов — киты-самцы, несмотря на то, что китихи крупнее, поэтому являются более предпочтительной целью.

 Статус популяции 
Численность южных плавунов неизвестна, но, поскольку охота на них практически не ведётся, считается, что их вид не находится под угрозой. Северные плавуны в XX веке были объектами китобойного промысла. В конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных им присвоен неблагоприятный охранный статус.

 Примечания 

 Литература 
 Giant Beaked Whales in the Encyclopedia of Marine Mammals pages 519—522 Teikyo Kasuya, 1998. ISBN 0-12-551340-2
 National Audubon Society Guide to Marine Mammals of the World Reeves et al., 2002. ISBN 0-375-41141-0.
 Whales, Dolphins and Porpoises'' Carwardine, 1995. ISBN 0-7513-2781-6

Клюворыловые
Роды млекопитающих